Il singolare del Guimarães Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

João Sousa ha battuto in finale Marius Copil 6–3, 6–0.

Teste di serie

  João Sousa (Campione)
  Benjamin Becker (secondo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Marius Copil (finale)

  Daniel Muñoz de la Nava (Quarti di finale, ritiro)
  Matteo Viola (quarti di finale)
  Flavio Cipolla (semifinali)
  Josselin Ouanna (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Guimarães Open 2013
ATP Challenger Tour 2013